Lubsko est le nom :

 de la gmina de Lubsko, dans le powiat de Żary, dans la voïvodie de Lubusz
 de la ville de Lubsko, chef-lieu de cette gmina